ścięgna – anatomia
 ścięgna – łucznictwo

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Ścięgna – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Ścięgna – część wsi Swojczany w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Charsznica 
 Ścięgna – część wsi Jawór w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Ścięgna – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Zagnańsk
 Ścięgna – część wsi Czekarzewice Pierwsze w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Ścięgna – część wsi Wólka Tarłowska w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Tarłów
 Ścięgna – część wsi Zbrojów w woj. świętokrzyskim, w pow. skarżyskim, w gminie Bliżyn